Caesar steht für:
 Gaius Caesar (20 v. Chr.–4 n. Chr.), Adoptivsohn des Augustus
 Gaius Iulius Caesar (100–44 v. Chr.), römischer Staatsmann, Feldherr und Autor
 Caesar (Cognomen), römisches Cognomen, Namensträger siehe dort
 Caesar (Familienname) (Cäsar), Familienname, Namensträger siehe dort
 Caesar (Titel), römischer Herrschaftstitel, die Herrschertitel Kaiser und auch Zar leiten sich hiervon ab
 Komet Caesar, im Jahre 44 v. Chr. erschienener Komet
 Forschungszentrum caesar (Center of Advanced European Studies and Research), in Bonn
 Caesar (Spieleserie), vierteilige Aufbauspielserie
 Caesar-Verschlüsselung, einfaches Text-Verschlüsselungsverfahren, welches von Gaius Iulius Caesar benutzt worden sein soll
 Scacchi & C., Fabbrica Automobili, Markenname des ehemaligen italienischen Automobilherstellers
 Caesar Salad, international bekannter Salat der US-amerikanischen Küche

CAESAR steht für:
 CAESAR, französisches lastwagengestütztes Artilleriegeschütz

Cäsar steht für
 Peter „Cäsar“ Gläser (1949–2008), ostdeutscher Rockmusiker
 Hase Cäsar, Handpuppe
 Belote, französisches Kartenspiel

Siehe auch:
 Cesare (Begriffsklärung)
 Cesar (Begriffsklärung)
 HMS Caesar
 Julius Caesar (Begriffsklärung)
 Unternehmen Cäsar

CAESAR